2 miejscowości w Polsce:
 Rogaszyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek
 Rogaszyn – osada w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb